Koch kan som auktorsförkortning betyda:

 André Koch
 Carl Koch
 Carl Ludwig Koch
 Cathrin Koch
 Claudia Koch
 Hauke Koch
 Isabel Koch
 Joachim Koch
 Johann Friedrich Wilhelm Koch
 Karl Heinrich Koch
 Ludwig Carl Christian Koch
 Stephen D. Koch
 Wilhelm Daniel Joseph Koch

Robotskapade auktorsförkortningar